Ел Комета има више значења:

 Ел Комета (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Комета, Ел Енканто (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Комета (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Комета (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Комета (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Комета (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Комета (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Комета (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Комета (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Комета (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Комета (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику